55-й стрелковый корпус — воинское соединение СССР до и во время Великой Отечественной войны:

 55-й стрелковый корпус (1-го формирования) — сформирован в августе 1939 года
 55-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован в марте 1941 года
 55-й стрелковый корпус (3-го формирования) — принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в период времени с 14.06.1943 г. по 11.05.1945 г.